język ladyński
 język judeohiszpański